Branca de Portugal pode-se referir a:
Branca de Portugal, Senhora de Guadalajara, senhora de Guadalajara (1192-1240), filha de Sancho I de Portugal
Branca de Portugal (1259–1321), senhora do Mosteiro de Las Huelgas em Burgos, filha primogénita de Afonso III de Portugal
Branca de Portugal (1388) (1388-1389), filha primogénita de João I de Portugal
Branca de Portugal (1398) (1398), filha de João I de Portugal

Desambiguação
Família real portuguesa